Хальснес () — датская коммуна в составе области Ховедстаден. Площадь — 121,19 км², что составляет 0,28 % от площади Дании без Гренландии и Фарерских островов. Численность населения на 1 января 2008 года — 30824 чел. (мужчины — 15352, женщины — 15472; иностранные граждане — 1508).

В состав коммуны входят Фредериксверк (Frederiksværk), Хуннестед (Hundested).

Железнодорожные станции 
 Дюссекилле (Dyssekilde)
 Фредериксверк (Frederiksværk)
 Гримструп (Grimstrup)
 Ханеховед (Hanehoved)
 Хуннестед Хаун (Hundested Havn)
 Хуннестед (Hundested)
 Крегме (Kregme)
 Лилле Крегме (Lille Kregme)
 Мельбю (Melby)
 Эльстед (Ølsted)
 Эстербьерг (Østerbjerg)
 Вибехус (Vibehus)

Изображения

Ссылки 
 Хальснес на borger.dk
 Официальный сайт

Коммуны Дании